B2, B-2, B.II ou B02 peut faire référence à :

Architecture 
 Sky Tower B2, un gratte-ciel à Wrocław en Pologne.

Domaine militaire 
 AEG B.II, un avion de reconnaissance allemand ;
 Albatros B.II, un avion de reconnaissance allemand ;
 B2-Namous, ancienne base militaire de l'armée française ;
 Dassault Super Mystère B2, un avion de chasse français ;
 HMS B2, un sous-marin de la Royal Navy ;
 Northrop B-2 Spirit, un bombardier furtif construit aux États-Unis ;
 Curtiss B-2 Condor, un bombardier de l'entre-deux-guerres, construit aux États-Unis.

Éducation 
 B2 - Niveau Avancé ou Indépendant (Cadre européen commun de référence pour les langues) ;
 B2 First, Examen d’anglais proposés par Cambridge English Language Assessment dépendant.

Électricité 
 Habilitation électrique d'un chargé de travaux en basse tension, selon NF C18-510.

Format de papier 
 Format B2, un format de papier selon la norme ISO 216.

Médias 
 B2 abréviation du média en ligne consacré à l'Europe politique Bruxelles2.

Musique 
 B-2 Unit, un album du pianiste japonais Ryūichi Sakamoto.

Sciences 
Astronomie
 C/1996 B2 (Hyakutake), une comète non périodique ;
 C/2013 B2 (Catalina), une comète hyperbolique ;
 Sagittarius B2, un nuage moléculaire géant.

Chimie
 Procyanidine B2, un tanin condensé ;
 Vitamine B2 ou riboflavine, une vitamine.

Médecine
 Classe ATC B02, sous-groupe thérapeutique de la classification ATC ;
 Zona (B02), d'après la classification internationale des maladies.

Sport automobile 
 Ferrari 312 B2, une formule 1 de la Scuderia Ferrari.

Transports 
Aéronautique
  ;
 Blackburn B-2, un avion de sport construit au Royaume-Uni.

Automobiles
 Audi 80 B2, un modèle du constructeur automobile allemand Audi ;
 Citroën B2, un modèle du constructeur automobile français Citroën ;
 Marussia B2, un modèle du constructeur automobile russe Marussia Motors.

Routes
 , plusieurs routes dans le monde.

Voir aussi 
 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres